Peintre paysagiste, artiste-peintre pratiquant l'art du paysage.
 Paysagiste, paysagiste concepteur ou architecte paysagiste, créateur et/ou gestionnaire d'un jardin, d'un espace vert ou d'un paysage.
 Paysagisme, terme constituant un abus de langage de la langue française, désignant de manière erronée la pratique professionnelle des paysagistes appelée « architecture du paysage » ou « paysage ».
Le Paysagiste,  un court métrage d'animation réalisé par Jacques Drouin en 1976

Notes et références